Miejscowości w USA:
 Daleville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Dale
 Daleville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Daleville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt